La Serie A 1953-1954 è stata la 52ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 22ª a girone unico), disputata tra il 13 settembre 1953 e il 30 maggio 1954 e conclusa con la vittoria dell', al suo settimo titolo, il secondo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato, per la quarta volta in cinque anni, Gunnar Nordahl () con 23 reti.

Stagione 
L' si confermò campione, optando per un cambio di tattica e dunque per la rinuncia al catenaccio, efficace ma pure soggetto a critiche dagli amanti dell'agonismo: questa volta la squadra nerazzurra risultò avere l'attacco più prolifico del campionato.

La prima giornata si giocò il 13 settembre 1953. Proprio l'Inter fu la prima a staccarsi dal gruppo: fino a dicembre mantenne la vetta, seguita dalla  e dalla Fiorentina del neo-acquisto Gunnar Gren, sorpresa del campionato. Con piemontesi e toscani, l'Inter divise il podio il 17 gennaio: i campioni d'inverno furono così tre.

L'inizio del girone di ritorno vide i viola andare da soli in testa il 21 febbraio, allorché vinsero a Palermo, mentre l'Inter frenò in casa per mano del . Tuttavia, a dieci giornate dal termine il trio si ricompattò. L'Inter perse nel derby, poi si riprese e inseguì le rivali; alla ventinovesima, la Fiorentina perse contro il Milan e abbandonò la lotta per il titolo. Inter e Juve marciarono alla pari fino a quando, a due giornate dal termine, i bianconeri caddero in casa dell': l'Inter ottenne un pareggio contro il  che valse la vetta solitaria e, con le ultime due vittorie su  e , lo scudetto.

La lotta per la salvezza si decise all'ultima giornata, quando quattro squadre si ritrovarono in parità a condividere l'ultimo posto. Alla fine retrocesse per la terza e ultima volta in Serie B il Legnano, che anche in questa occasione non riuscì a far durare più di un anno la permanenza in Serie A. Ai lilla non bastò il pareggio ottenuto a Novara; alle altre tre squadre coinvolte, , Palermo e , toccarono gli spareggi, che sancirono il ritorno in B, dopo sei anni, dei siciliani. Il titolo di capocannoniere fu ancora una volta di Gunnar Nordahl, con 23 reti.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia e qualificata in Coppa Latina 1954 che non fu poi disputata.
      Retrocesse in Serie B 1954-1955.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi. La stampa del periodo usava, inoltre, un ordinamento grafico per quoziente reti: la differenza reti non era stata ancora inventata.

Note:
Palermo, SPAL e Udinese terminarono a pari punti il campionato. Fu necessario disputare uno spareggio a tre che vide i siciliani avere la peggio.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Classifica

Legenda:
      Retrocesse in Serie B 1954-1955.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Inter e Juventus (20)
 Minor numero di sconfitte: Inter (3)
 Miglior attacco: Inter (67 reti fatte)
 Miglior difesa: Fiorentina (27 reti subite)
 Miglior differenza reti: Inter (+35)
 Maggior numero di pareggi: Torino (15)
 Minor numero di vittorie: Legnano (6)
 Maggior numero di sconfitte: Palermo (17)
 Peggiore attacco: SPAL (33 reti fatte)
 Peggior difesa: Triestina (64 reti subite)
 Peggior differenza reti: Palermo e Triestina (-22)
 Partita con più reti: Napoli-Atalanta 6-3 (3ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori

Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 825 gol (di cui 61 su calcio di rigore, 27 su autorete e 2 assegnati su giudizio sportivo) da 168 diversi giocatori, per una media di 2,70 gol a partita. La gara per la quale il risultato fu deciso a tavolino fu Napoli-Genoa.Da segnalare le quadriplette messe a segno da Hasse Jeppson in Napoli-Atalanta 6-3 della 3ª giornata e da Gunnar Nordahl in Triestina-Milan 0-6 della 21ª giornata.Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia
 
 Corriere dello Sport, annate 1953 e 1954.
 La Stampa, annate 1953 e 1954.

Altri progetti

Calcio nel 1953
Calcio nel 1954
1953